Palatinato – una regione storica, geografica, e linguistica della Germania sud-occidentale
 Palatinato Elettorale – in storia, una doppia regione della Germania
 Renania-Palatinato – uno dei 16 Stati federati della Germania

Stati del Sacro Romano Impero 
 Palatinato-Birkenfeld-Gelnhausen
 Palatinato-Mosbach – Stato incentrato sulle località di Mosbach ed Eberbach esistito tra il 1410 e il 1499
 Palatinato-Neuburg – Stato incentrato sulla città di Neuburg an der Donau esistito tra il 1505 e il 1808
 Palatinato-Neumarkt – Stato incentrato sulla città di Neumarkt in der Oberpfalz esistito tra il 1410 e il 1558
 Palatinato-Simmern – Stato incentrato sulla città di Simmern esistito tra il 1444 e il 1685
 Palatinato-Sulzbach – Stato incentrato sulla città di Sulzbach esistito tra il 1305 e il 1808
 Palatinato-Zweibrücken – Stato incentrato sulla città di Zweibrücken esistito tra il 1444 e il 1801